Příjmení Kay nosí více významných osobností:

 Alan Kay (* 1940) – americký počítačový specialista
 John Kay (* 1944) – kanadský zpěvák, skladatel a kytarista německého původu
 Robbie Kay (* 1995) – britský herec

 podobné
 Mary Kay Adamsová (* 1962) – americká herečka

Externí odkazy